I-20 steht für:
 Interstate 20, US-amerikanischer Interstate Highway
 I-20 (U-Boot), ehemaliges U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine
 I-20 (Rapper), US-amerikanischer Rapper